Cat's Eye —del inglés El ojo del gato— puede referirse:

 a Cat's Eye, un manga y anime japonés;
 a Cat's Eye, una película estadounidense de 1985, conocida como El ojo del gato en México o como Los ojos del gato en Argentina y España;
 a Cat's Eye, una novela de la escritora canadiense Margaret Atwood.